O Campeonato Mineiro de Futebol Feminino é uma competição de futebol realizada pela Federação Mineira de Futebol (FMF), que conta com a participação de times de futebol feminino de Minas Gerais.

Em 1983 foi realizada uma primeira edição experimental que qualificava o campeão para a antiga Taça Brasil. O campeonato foi vencido pelo Atlético-MG e não mais realizado.

É realizada regularmente desde 2005, onde o campeão e o vice-campeão se classificam para a disputa da Copa do Brasil de Futebol Feminino organizada anualmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Finais 

 * O Nacional do Carmo foi campeão por ter melhor campanha.
 ** O Iguaçu foi campeão sem a necessidade de jogar a final, devido à perda de pontos do Atlético no Tribunal de Justiça Desportiva

Títulos por clube

Participações (2005 a 2021)

Ligações externas